Peucedanum meisnerianum är en flockblommig växtart som beskrevs av Macowan och Adolf Engler. Peucedanum meisnerianum ingår i släktet siljor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Siljor
meisnerianum